Stati Uniti d'America
 Wheatland – città della Contea di Yuba, California
 Wheatland – census-designated place della Contea di Cass, Dakota del Nord
 Wheatland – città della Contea di Knox, Indiana
 Wheatland – città della Contea di Clinton, Iowa
 Wheatland – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Wheatland – township della Contea di Mecosta, Michigan
 Wheatland – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Wheatland – città della Contea di Hickory, Missouri
 Wheatland – città della Contea di Monroe, New York
 Wheatland – comunità non incorporata della Contea di Quay, Nuovo Messico
 Wheatland – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Wheatland – città della Contea di Kenosha, Wisconsin
 Wheatland – città della Contea di Vernon, Wisconsin
 Wheatland – città della Contea di Platte, Wyoming